Linzee est un patronyme. Il peut désigner :
 Robert Linzee (1739-1804), un officier de la Royal Navy ;
 Samuel Hood Linzee (1773-1820), un officier de la Royal Navy.